Ojeda steht für:

 La Ojeda, historische Landschaft (heute Comarca) im Norden der Provinz Palencia, Spanien
 Ojeda (Pirhuani), Ort im Kanton Pirhuani, Departamento Chuquisaca, Bolivien

Ojeda ist der Familienname folgender Personen:
 Agustín Ojeda (1898–1938), mexikanischer Fußballspieler
 Alonso de Ojeda (1466–1515), spanischer Seefahrer und Entdecker
 Antonio López Ojeda (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Bob Ojeda (1941–2020), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Bob Ojeda (Baseballspieler) (* 1957), US-amerikanischer Baseballspieler 
 Braian Ojeda (* 2000), paraguayischer Fußballspieler

 Crispin Ojeda Márquez (* 1952), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Tehuantepec
 Eddie Ojeda (* 1955), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Edel Ojeda (1928–2011), mexikanischer Boxer
 Filiberto Ojeda Ríos (1933–2005), puerto-ricanischer Unabhängigkeitskämpfer und Terrorist
 Haideé Ojeda (* 1989), spanische Badmintonspielerin
 Himar Ojeda (* 1972), spanischer Basketballfunktionär 
 José Leyver Ojeda (* 1985), mexikanischer Leichtathlet
 Julio Ojeda Pascual (1932–2013), spanischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von San Ramón
 Manuel Ojeda (* 1946), spanischer Schauspieler
 Mauricio Ojeda, chilenischer Maler
 Mónica Ojeda (* 1988), ecuadorianische Schriftstellerin

 Quique Ojeda (* 1940), argentinischer Tangosänger
 Ricardo Ojeda Lara (* 1993), spanischer Tennisspieler
 Richard Ojeda (* 1970), US-amerikanischer Politiker und Major der United States Army
 Roberto Morales Ojeda (* 1967), kubanischer Politiker

 Tomás Ojeda (1910–1983), chilenischer Fußballspieler